65 Batalion Saperów (1939) – batalion saperów okresu kampanii wrześniowej
 65 Batalion Saperów (LWP) – batalion saperów ludowego Wojska Polskiego (w składzie 27 DP; stacjonował w Zgorzelcu) JW 3681